Organic Soul — дебютний студійний альбом Daddy X, фронтмена американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, виданий 24 серпня 2004 р. лейблом Subnoize Records. Обкладинка, дизайн: Ларрі Лав. Виконавчі продюсери: Кевін Зінґер, Daddy X. Звукорежисер, зведення: Патрік «P-Nice» Шевелін. Платівка посіла 18-ту сходинку чарту Top Internet Albums у тиждень 11 вересня 2004.

Список пісень

Посилання 

Дебютні альбоми 2004
Хіп-хоп альбоми